Cet article recense les usages du terme Mée.

Géographie

Localités 
Le terme entre dans le nom de plusieurs communes, en France
 Mée, Mayenne
 La Mée, rivière traversant cette ville
 
 Le Mée, Eure-et-Loir
 Le Mée-sur-Seine, Seine-et-Marne
 Mées, Landes
 Les Mées, Alpes-de-Haute-Provence
 Les Mées, Sarthe

Endroits 
 Le pays de la Mée, territoire français aux frontières mal définies, situé entre Nantes, Rennes et Angers.

Divers 

 Mée ou maie :
 Récipient où le meunier garde sa farine
 Coffre en bois qu'on utilisait, dans certaines provinces de France, pour ranger la vaisselle ou les aliments
 Table de pressoir, destinée à recevoir le raisin